Sezóna 1997/1998 byla 7. sezonou Ruské superligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Metallurg Magnitogorsk. Nepostupující z první fáze hráli baráž o záchranu proti nejlepším týmům Ruská vyšší liga ledního hokeje.

Základní část

Západní konference

Východní konference

Finálová skupina

Play off

Osmifinále 
 Ak Bars Kazaň - Traktor Čeljabinsk 2:0 (2:1, 8:5)
 Molot Perm - HC Spartak Moskva 0:2 (1:4, 3:4)
 HC Dynamo Moskva - Gazovik Ťumeň 2:0 (5:3, 4:3)
 HC Lada Togliatti - SKA Amur Chabarovsk 2:1 (4:5, 5:3, 4:2)
 Torpedo Jaroslavl - Chimik Voskresensk 2:0 (3:0, 1:0)
 Avangard Omsk - CHK Neftěchimik Nižněkamsk 2:0 (3:0, 5:0)
 Severstal Čerepovec - SKA Petrohrad 2:0 (3:2, 3:2)
 Metallurg Magnitogorsk - CSK VVS Samara 2:0 (4:1, 5:3)

Čtvrtfinále 
 Ak Bars Kazaň - HC Spartak Moskva 2:0 (3:1, 5:1)
 HC Lada Togliatti - HC Dynamo Moskva 1:2 (3:4, 5:4, 0:4)
 Torpedo Jaroslavl - Avangard Omsk 2:1 (3:4, 2:1, 1:0)
 Metallurg Magnitogorsk - Severstal Čerepovec 2:0 (3:2, 6:3)

Semifinále 
 Ak Bars Kazaň - HC Dynamo Moskva 1:2 (1:2, 2:1 SN, 0:2)
 Metallurg Magnitogorsk - Torpedo Jaroslavl 2:0 (4:1, 4:0)

Finále 
 Metallurg Magnitogorsk - HC Dynamo Moskva 3:1 (4:3 SN, 2:3 SN, 3:2 SN, 6:1)

Ruská superliga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1997
Lední hokej v roce 1998